Ante Roje (narodni heroj)
 Ante Roje (športaš), vaterpolist i nogometaš Hajduka